Mundungus "Dung" Fletcher kitalált szereplő J. K. Rowling Harry Potter-könyvsorozatából. Tagja a Voldemort ellen harcoló szervezetnek, a Főnix Rendjének. „Zömök, borostás, szakadt felöltős férfi”, akinek „kurta ó-lába, hosszú, csapzott rőt haja és bevérzett táskás szeme” volt, amitől „úgy festett, mint egy szomorú basset hound”.

Megjelenései

Harry Potter és a Főnix Rendje 

Bár már korábban is említésre került, első megjelenése a Harry Potter és a Főnix Rendjében történik. Kiderül róla, hogy jó néhány illegális tevékenységet végez, lop és feketekereskedelmet is folytat. Mungungust lenézi a rend több tagja, főleg Mrs. Weasley. Mindazonáltal nagyon hűséges Dumbledorehoz, aki egyszer segített neki és kihúzta a bajból. Jó kapcsolatai vannak, gyakran hall pletykákat és információkat a varázslóvilágból, amelyek rendkívül hasznosak a Rend számára a Voldemort elleni harcban. A Rend tagjaként feladata volt Harry őrzése. De egy lopott üstökkel való üzlet miatt a könyv elején elhagyta őrhelyét, így az Umbridge küldte dementorok megtámadhatták Harryt. Ennek ellenére később is vigyáz rá, például amikor Harryék Dumbledore Seregét szervezik a Szárnyas Vadkanban.

Harry Potter és a Félvér Herceg 

A Harry Potter és a Félvér Hercegben Harry nagyon dühös lesz rá, amikor Roxmortsban, a Három Seprű előtt találkozik vele, mivel Sirius ezüsttárgyait látja nála, amiket Mundungus éppen Aberforthnak próbál eladni. Harry úgy érzi, Mundungus Sirius emlékét sérti meg, ráadásul Sirius halála óta azok a tárgyak már Harry tulajdonai. Ezért rátámad Mundungusra, de visszafogják, és Mundungus dehoppanál a lopott ezüsttel.
Mundungus elbújdosik, majd később kiderül, hogy letartóztatták és az Azkabanba küldték, mert egy rablás során Inferusnak adta ki magát.

Harry Potter és a Halál ereklyéi 

A Harry Potter és a Halál ereklyéiben valahogy kijutva a börtönből, a Harry-t a Privet Drive-ról kimentő mentőakció közben szerepel. Piton zagyváló átkának köszönhetően ő javasolja a százfűlé főzet használatát, amelyet ő is bevesz, ezzel Harry alakját öltve, de valójában fél az akciótól, és nem akar részt venni benne. Felszállnak, és Rémszem Mordon lesz a párja. Mikor Voldemort nagyúr rájuk támad, Mundungus végleg bepánikol, és dehoppanál, magára hagyva Rémszemet. Később kiderül, hogy az előző könyvben említett Grimmauld tér 12-beli lopásai alatt elvitte azt a medált is a szalonból, amelyről kiderült, hogy valójában a Mardekár Malazár medáljából készített horcrux. Sipor fogja el, Harryék pedig kiszedik belőle az igazságot, miszerint Umbridge vette el tőle a medált. Többet nem szerepel a könyvben.

Harry Potter-szereplők